La famille Lemaigre Dubreuil est une famille française d'ancienne bourgeoisie, originaire de la Creuse, puis implantée en Haute-Vienne.

La branche ainée a obtenu le changement du patronyme Lemaigre Dubreuil en "Lemaigre du Breuil", par jugement du  du tribunal de Guéret.

Filiation 

Léon François Auguste Lemaigre Dubreuil (1801-1876), avoué à Paris, fut père de :
 Léon Charles Lemaigre Dubreuil (1829-1895), industriel porcelainier, président de la société La Céramique. Il a fait reconstruire le château de Bréjoux à Solignac, près de Limoges. Il eut pour petit-fils :
 Jacques Lemaigre Dubreuil (Solignac 1894 - Casablanca 1955), industriel, militant politique, patron de presse. Durant la seconde Guerre mondiale, il contribua au débarquement des Alliés au Maroc ;
 Alfred Henry Lemaigre Dubreuil (1833-1907), architecte. Il a restauré le Château de Lamartinie à Ytrac (Cantal) en 1895. Il eut pour petit-fils :
 Maurice Edmond Marie Lemaigre Dubreuil (1902-1967), dont postérité patronymique

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Porcelaine de Limoges

Famille française
Famille du Limousin